RIL peut signifier:

 Radio Interface Layer, une interface logicielle utilisée dans un appareil mobile pour communiquer via les réseaux mobiles
 RDF Inference Language, un moyen d'exprimer des règles et des requêtes de systèmes experts qui fonctionnent sur des modèles RDF
 Reliance Industries Limited, une société en Inde
 Rice Lane railway station, England; Code de la gare ferroviaire nationale RIL
 Recombinant Inbred Lines,  une population dérivée de souches consanguines multiples
 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, une association professionnelle en Finlande